Le discours sur l'état de l'Union ou discours sur l'état de la Nation est le nom donné officiellement dans plusieurs pays, comme les États-Unis, le Luxembourg ainsi que dans l'Union européenne, à l'allocution annuelle du représentant du pouvoir exécutif présentant le cadre général de sa politique pour la ou les années à venir.

 Discours sur l'état de l'Union (États-Unis) : Aux États-Unis, le discours sur l'état de l'Union est prononcé en début d'année civile par le président des États-Unis devant la Chambre des représentants et le Sénat réunis ;
 Discours sur l'état de l'Union (Union européenne) : Dans l'Union européenne, le discours sur l'état de l'Union est prononcé par le président de la Commission européenne lors de la session plénière de rentrée du Parlement européen ;
 Discours sur l'état de la Nation (Luxembourg) : Au Luxembourg, le discours sur l'état de la Nation est prononcé chaque année par le Premier ministre devant la Chambre des députés.

Voir aussi
 Discours sur l'état de l'État
 Déclaration de politique générale